Каутенбах (приток Мозеля)
 Каутенбах (приток Трабен-Трарбаха)
 Каутенбах (приток Энша)